Adam Juszkiewicz (ur. 1940) – polski chemik
 Aleksander Juszkiewicz (ur. 1915, zm. 1975) – działacz polskiego ruchu ludowego
 Ambroży (Juszkiewicz) (ur. ok. 1690, zm. 1745) – biskup prawosławny
 Dmitrij Juszkiewicz (ur. 1971) – rosyjski hokeista
 Jarosław Juszkiewicz (ur. 1971) – polski dziennikarz
 Łukasz Juszkiewicz (ur. 1983) – polski piłkarz
 Maria Juszkiewicz (ur. 1865, zm. 1921) – pierwsza żona Józefa Piłsudskiego
 Maria Juszkiewiczowa (pisarka) (ur. 1894, zm. ?) – polska autorka książek dla dzieci, żona Władysława Juszkiewicza (literata)
 Roman Juszkiewicz (ur. 1952, zm. 2012) – polski astrofizyk, kosmolog
 Ryszard Juszkiewicz (ur. 1928) – polski prawnik
 Szmulek Juszkiewicz (zm. 1943) – działacz ruchu oporu podczas II wojny światowej
 Teodor Juszkiewicz (ur. 1922) – polski toksykolog, farmakolog
 Wasilij Juszkiewicz (ur. 1897, zm. 1951) – radziecki dowódca wojskowy
 Wiktor Juszkiewicz (ur. 1927, zm. 2001) – polski oficer
 Władysław Juszkiewicz (ur. 1928 w Piątnicy) – polski polityk